

Historia 
Związek Wyznaniowy Kwinarystów istnieje od 1992 roku. Wpis w „Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych” MSWiA w Polsce nastąpił dnia 20.11.1992 pod numerem 73.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 1997 roku ZWK liczył 146 wiernych.

Doktryna 
Podstawowa Doctrina Quinaria uznaje siłę sprawczą stojącą za stworzeniem Wszechświata za boską. Dla Kwinarystów boskie są prawa natury, dlatego nie wolno działać wbrew nim. Świat, w tym życie, świadomość i duchowość rozwija się samoistnie, bez ingerencji sił wyższych, ale zgodnie z boskimi prawami, które stopniowo odkrywamy i coraz lepiej rozumiemy, poszerzając naszą wiedzę również dzięki nauce. Boskość jest zatem rozumiana przez Kwinarystów holistycznie, czyli jako jedność praw, natury i Wszechświata.

Doctrina Quinaria podkreśla, że relacja człowieka z elementem boskim / Uniwersum / naturą jest bezpośrednia. Duchowni w ZWK nie są dla wiernych pośrednikami, lecz przewodnikami i nauczycielami. Człowiek jest powołany do samodzielności (to prawo i obowiązek), jednakże nie może narzucać swojego zachowania innym. Doktryna poświęca też uwagę idei skutecznej i potrzebnej pracy, rozumianej nie jako wartość samą w sobie, lecz ukierunkowaną na efekt, do którego prowadzi. Praca skuteczna to poświęcenie minimum czasu, energii i materii na uzyskanie maksimum korzyści i efektu. Praca niekonieczna / nieekonomiczna jest równie szkodliwa jak bezczynność. Doktryna promuje również ideę pomocy wzajemnej i solidarności. Ludzie powinni działać razem i pomagać sobie w dążeniu do wspólnego celu, jednakże bez narzucania nikomu czegokolwiek. A każda jednostka powinna uzyskać korzyść ją zadowalającą.

Energia Kwinarna - Quinarum 

Doceniając szczególną rolę wiedzy Kwinaryści jednocześnie chcą pozostać poza obszarem sporów naukowych co do istoty energii podstawowej. Jest ona jednocześnie przedmiotem badań jednych i czci innych. Dlatego doktrynalnie odżegnują się od terminologii stricte naukowej, używając dla zobrazowania uznawanej przez siebie za boską energii Wszechświata określenia Energia Kwinarna, lub Ouinarum. Każdy człowiek ma możliwość zarówno jej współkształtowania, jak i czerpania z niej (idea bezpośredniej relacji z boskim pierwiastkiem).  Utrzymywanie korzystnej więzi z Quinarum jako całością oraz tą jego częścią, która przenika człowieka w danym momencie, przekłada się na jakość życia człowieka - jak powietrze, którego nie widzimy, lecz wiemy, że istnieje i że jest nam niezbędne do życia. W ramach uszczegóławiania doktryny Kwinaryści zwracają uwagę na stałą fluktuację Quinarum, jako podstawowej energii kosmicznej i duchowej, w tym jej przepływy przez obiekty materialne (jak ciało człowieka)  i struktury niematerialne (jego myśli i uczucia), na przepływy energetyczne pomiędzy człowiekiem i Quinarum jako całością oraz pomiędzy ludźmi.

Quinarum nie jest bytem statycznym lecz dynamicznym stawaniem się, a człowiek jest jego częścią i współtwórcą zarazem. Każdy człowiek jako część Quinarum posiada zatem nieśmiertelny, wieczny kosmiczny element.

Związek Wyznaniowy Kwinarystów podkreśla głębokie znaczenie każdego życia - oraz istotność wpływu naszych postaw, działań i zaniechań na kształtowanie szeroko rozumianej rzeczywistości – zwanego „efektem motyla”. Kwinaryści akcentują jedność i spójność: „Orbis Unum” ( Jeden Świat ) - wypełniony Quinarum - przestrzeń naszych możliwości, w której wszystko ze wszystkim się łączy a nasze czyny i istnienie mają głębsze znaczenie.

Kwinaryści 

Kwinaryści wierzą w jedność i równość wszystkich ludzi niezależnie od płci, rasy, wyznania, pozycji społecznej, poglądów politycznych i sposobów kształtowania i realizowania własnego życia, jak i w prawo do odczuwania szczęścia i spełnienia każdego człowieka; w zakresie wartości oraz postaw moralnych w przyjaźń, miłość, tolerancję, dobroczynność i mądrość; dobro i zło  będące odpowiedzialnością każdego człowieka. ZWK promuje wolność, która nie krzywdzi drugiego człowieka oraz innych istnień. Bardzo ważnym aspektem jest wiara w  prawo każdej istoty ludzkiej do rozwoju osobistego celem odkrywania i życia w zgodzie z indywidualnymi powołaniami oraz stawania się najlepszą wersją samego siebie poprzez jak najlepsze poznanie siebie, zaakceptowanie siebie, pokochanie siebie i w konsekwencji bycie ze sobą szczęśliwym.

Człowiek powołany jest do współtworzenia, kreatywności i twórczości. ZWK podejmuje działania na rzecz umożliwienia kontemplacji oraz medytacji, organizuje spotkania, prowadzi działalność publikacyjną oraz dyskusje filozoficzne i naukowe.

Kongregacja Orbis Unum 

W ramach ZWK działa Kongregacja Orbis Unum, skupiająca się na działalności misyjnej, wprowadzaniu w życie Doctrina Quinaria, współpracy wyznawców, działalności edukacyjnej i wychowawczej. W naturalny sposób bliskie Kwinarystom zagadnienia to ochrona środowiska i ekologia. ZWK jest zakorzenione w europejskim dziedzictwie kulturowym, prowadzi współpracę i działalność misyjną również poza Europą. Kwinarystów można określić jako humanistyczny związek wyznaniowy postulujący braterstwo i solidarność, wykluczający egoizm, równocześnie promujący indywidualną kreację jednostki, jej prawa i odpowiedzialność. ZWK dąży do godzenia wyznania z nauką i łączenia wiary z wiedzą. Jest otwarty i przyjazny oraz nastawiony zdecydowanie ekumenicznie. Nikomu nie narzuca własnych przekonań i własnej wizji świata i naszej w nim roli. W naukach ZWK znajdujemy też odwołanie do Chaosu. Misją społeczną ZWK jest budowanie głębokich więzi międzyludzkich oraz pomoc w odnajdowaniu osobistych powołań, a jednocześnie przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym takim jak uzależnienia, stany depresyjne i lękowe czy brak wiary w siebie i innych ludzi.

Przypisy 

Związki wyznaniowe